Совино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Совино — деревня в Берёзовском районе Брестской области.

Россия 
 Совино — посёлок в Калининском районе Саратовской области.